Черемша́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Черемшанская улица — улица в Волгограде.
 Черемшанская улица — улица в Екатеринбурге.
 Черемшанская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Черемшанская улица — улица в Самаре.